Molekulska formula -{C9H7NO4}- se može odnositi na:

 DHICA
 Dopahrom